Кош — летняя войлочная башкирская кибитка XIX века.

В коши башкиры переселялись жить весной, с наступлением теплого времени года. Башкирские коши располагались в степи в виде лагерей. Цель проживания в кошах — присмотр за пасущимся скотом, рубка дров, сенокос.

Коши изготовлялись из деревянных решеток, обтянутых кругом войлоком. Сверху в кошах проделывается отверстие для выхода дыма. Посреди коша — очаг для приготовления пищи.

В кошах жили в основном богатые башкиры. Бедные башкиры жили в яласыках, Кыуыш.

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 3. З-К. 2007. −672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 
 Башкиры

Башкирская культура
Башкирское национальное жилище